Wang Chongwei (simplifié :  ; traditionnel :  ; pinyin :  ; né le  en Chine) est un joueur professionnel chinois de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur commençant sa carrière professionnelle en 2008. Il a aussi représenté la Chine lors de Championnat du monde junior de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 ||China Sharks ||Asia League ||22 ||0 ||0 ||0 ||8 ||3 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2009-2010 ||China Dragon ||Asia League ||29 ||0 ||4 ||4 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||China Dragon ||Asia League ||34 ||0 ||1 ||1 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||China Dragon ||Asia League ||24 ||0 ||3 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||China Dragon ||Asia League ||42 ||1 ||2 ||3 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 ||China Dragon ||Asia League ||3 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 ||China Dragon ||Asia League ||45 ||0 ||3 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 ||China Dragon ||Asia League ||42 ||1 ||4 ||5 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 ||China Dragon ||Asia League ||47 ||3 ||2 ||5 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|2007 ||align="left"| Championnat du monde junior div. 3 || 5 || 4 || 2 || 6 || 2 ||align="left"||-
|2008 ||align="left"| Championnat du monde junior div. 2|| 5 || 0 || 0 || 0 || 4 ||align="left"|
|-
|2010 ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 0 || 1 || 1 || 8 ||align="left"|'''

Notes et références 

Naissance en décembre 1988
Naissance en Chine
Joueur international chinois de hockey sur glace
Joueur des China Sharks
Joueur des China Dragon
Attaquant de hockey sur glace